La nazionale di pallacanestro georgiana Under-18, è una selezione giovanile della nazionale georgiana di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità georgiana di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 
2004 - 11°

Collegamenti esterni 
 

Georgia
Under 18